El Salitrillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Salitrillo, Guanajuato, Pénjamo, 
 El Salitrillo, Pinos, 
 El Salitrillo, Michoacán de Ocampo, 
 El Salitrillo, Fresnillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar